Frosinone (provincie), een provincie in de Italiaanse regio Latium
 Frosinone (stad), de hoofdstad van deze provincie
 Frosinone Calcio, de plaatselijke voetbalclub